Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den Rogers Cup 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 24. Juli 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers (englisch)
 Turnierplan Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 45 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Toronto